Боже правди () — національний гімн Сербії, як відповідно зазначено у сьомій статті Конституції. Bože pravde був гімном Князівства Сербії та Королівства Сербії до 1918 року, коли було утворене Королівство Югославія. 

За поданням Парламенту Сербії від 17 серпня 2004 року гімн був офіційно прийнятий 8 листопада 2006 року. Слова до гімну були затверджені 11 травня 2009 року. Оригінальний текст був написаний у 1872 році Йованом Джорджевичем, а музику до нього у тому ж році написав Даворин Єнко.

В період з 1991 по 2006 роки «Bože pravde» також використовувався як гімн у Республіці Сербській.

Гімн має 8 віршів, проте найчастіше виконуються тільки перших два.

Текст гімну

Див. також 
 Герб Сербії
 Прапор Сербії

Примітки 

Національні символи Сербії
Сербія
Сербія
Музика Сербії